Siber ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Siber (1516–1584), deutscher Humanist und Pädagoge
 Adam Theodor Siber (1563–1616), deutscher Literaturwissenschaftler, Rhetoriker und Linguist
 Alfons Siber (1860–1919), österreichischer Jugendstilmaler
 Bertold Siber (* 1943), deutscher Koch
 Carl Siber (1890–?), deutscher Schriftsteller
 Christian Andreas Siber (auch: Sieber; 1662–1704), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe

 Hans-Jakob Siber (* 1942), in der Schweiz lebender Unternehmer und Paläontologe
 Heinrich Siber (1870–1951), deutscher Rechtswissenschaftler
 Helmut Siber (* 1942), österreichischer Fußball-Nationalspieler
 Jules Siber (1871–1943), deutscher Jurist, Schriftsteller, Komponist und Violinist
 Louise Siber (vor 1846–1901), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Louise Wentzel 
 Matt Siber (* 1972), US-amerikanischer Fotograf
 Nadeschda Olimpijewna Siber-Schumowa, russische Medizinerin und Chemikerin
 Sibel Siber (* 1960), zyprische Politikerin (CTP)
 Thaddäus Siber (1774–1854), deutscher Mathematiker und Physiker sowie Benediktiner-Mönch
 Urban Gottfried Siber (auch: Sieber; 1669–1741), deutscher evangelischer Theologe
 Willi Siber (* 1949), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:

 Sieber